Höhenstufe steht für: 
 die barometrische Höhenstufe, siehe barometrische Höhenformel
 Höhenstufe (Ökologie), Gebirgs-Höhenstufe nach Pflanzendecke
 Höhenstufe (Geomorphologie), Gebirgs-Höhenstufe nach Oberflächenform
 die Höhenstaffelung von Flugstraßen

Siehe auch:
 Höhenlage
 Höhenlinien